Leakey – miasto w Teksasie
 (7958) Leakey – asteroida

Osoby noszące nazwisko Leakey 
 Louis Leakey (1903-1972)
 Mary Leakey (1913-1996)
 Meave Leakey (ur. 1942)
 Richard Leakey (ur. 1944)
 Louise Leakey (ur. 1972)

Zobacz też